Jaroslawskoje () ist ein russischer Ortsname:
 Jaroslawskoje (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gurjewsk der Oblast Kaliningrad (Schönwalde, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen)
 Jaroslawskoje, untergegangener Ort im Rajon Selenogradsk der Oblast Kaliningrad (Schlakalken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Jaroslawskoje (Kurgan) in der Oblast Kaurgan
 Jaroslawskoje (Swerdlowsk) in der Oblast Swerdlowsk